VM i boxning kan vara:

Världsmästerskapen i amatörboxning – en turnering sedan 1974
Världsmästarna i tungviktsboxning 1892-nutid – VM-kamper i proffsboxning